Новоста́вці — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Розташована на річці Старий Рів, лівій притоці Стиру. Населення становить 362 особи.

Посилання 
 Погода в селі Новоставці

Населені пункти Лопатинської селищної громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області